En électrotechnique, pour une machine asynchrone, on parle d'hypersynchronisme lorsque la vitesse du rotor devient supérieure à la vitesse du champ tournant (vitesse nominale). On parle alors de génératrice asynchrone ou génératrice hypersynchrone. Ce principe est par exemple appliqué dans les éoliennes pour produire de l'électricité.

 En neurologie, l'hypersynchronisme d'un groupe de neurones est la cause possible du déclenchement de crises d'épilepsie.